Kirkwood (Califórnia)
 Kirkwood (Illinois)
 Kirkwood (Missouri)
 Kirkwood (Delaware)

Desambiguações de topônimos